Bukovinka – pomnik przyrody w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Bukovinka – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Bukovinka – wieś w Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Blansko